Ранчо де лос Ајала има више значења:

 Ранчо де лос Ајала, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де лос Ајала (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику